Słomowo ist ein polnischer Ortsname:
 Słomowo (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Neblisch, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Słomowo (Rogoźno), Powiat Obornicki, Woiwodschaft Großpolen
 Słomowo (Września), Powiat Wrzesiński, Woiwodschaft Großpolen, bis 1945: Slomowo, Kreis Wreschen, Posen
 Słomowo (Łubianka), Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945: Rüdigsheim, Kreis Thorn, Westpreußen